Pandora steht für:

 Pandora, Gestalt der griechischen Mythologie
 Pandora (Modepuppe), französische Modepuppe im 17. und 18. Jahrhundert
 Pandora (Pilzgattung), Pilzgattung
 Pandora (Muschelgattung), Gattung der Muscheln

Musik:
 Pandora (Internetradio), Internetradio der Pandora Media
 Pandora (Musikinstrument), Zupfinstrument der Renaissance
 Pandora (Band), mexikanische Popgruppe
 Pandora (Sängerin) (* 1970), schwedische Eurodance-Sängerin

Literatur:
 Pandora (Goethe), ein Dramenfragment von Johann Wolfgang von Goethe
 eine Buchreihe aus dem Insel Verlag, siehe Reihe Pandora
 Pandora (Magazin), deutsches Science-Fiction- und Fantasy-Magazin

Astronomie und Raumfahrt:
 Pandora (Mond), Mond des Planeten Saturn
 (55) Pandora, Asteroid des Hauptgürtels

Film und Fernsehserien:
 Pandora Film, deutsche Filmproduktions- und Filmverleihgruppe
 Pandora (Film), südkoreanischer Film aus dem Jahr 2016
 Pandora (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2019
 den titelgebenden Mond im Spielfilm Avatar – Aufbruch nach Pandora

Informatik:
 Pandora FMS, Open-Source-Monitoring-Software
 Pandora (Konsole), Handheld-Konsole auf Linuxbasis

Wirtschaft:
 Pandora (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Pandora (Unternehmen), dänischer Schmuckhersteller mit Produktion in Thailand

Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Pandora (Colorado)
 Pandora (Ohio)
 Pandora (Tennessee)
 Pandora (Texas)
 Pandora (Washington)

Siehe auch:
 Die Büchse der Pandora
 HMS Pandora
 The Pandoras, eine US-amerikanische Frauenrockband
 Pandora Spire, Felsnadel im Viktorialand, Antarktika
 Pandora River, ein Fluss in Neuseeland
 Pandora Papers, 2021 bekanntgewordener Leak von 29 000 Offshorekonten